Flarkån kan avse:

Flarkån, Jokkmokks kommun – i Luleälven avrinningsområde 
Flarkån, Bodens kommun – Luleälvens avrinningsområde 
Flarkån, Luleå kommun – i Altersundets avrinningsområde 
Flarkån, Robertsfors kommun – i Kålabodaåns avrinningsområde